Waag, een gebouw waar goederen werden gewogen
 Weegschaal of balans, een toestel voor het wegen (de oorspronkelijke, thans grotendeels verouderde betekenis van dit woord)

specifieke waaggebouwen
 Waag (Alkmaar)
 Waag (Almelo)
 Waag (Amersfoort)
 Waag (Amsterdam)
 Waag (stichting) - organisatie gevestigd in bovengenoemd waaggebouw, die zich bezighoudt met raakvlakken van kunst, technologie en elektronische media.
 Waag (Arnhem)
 Waag (Buren)
 Waag (De Rijp) - Raadhuis dat ook dienst deed als waaggebouw
 Waag (Delft)
 Waag (Deventer)
 Museum De Waag - museum gevestigd in bovengenoemd waaggebouw
 Waag (Doesburg)
 Waag (Dokkum)
 Waag (Enkhuizen)
 Waag (Franeker)
 Waag (Gorinchem)
 Waag (Gouda)
 Boterwaag (Den Haag)
 Waag (Haarlem)
 Waag (Hoorn) - waaggebouw aan de Roode Steen, ontworpen door Hendrick de Keyser
 Waag (Kollum)
 Waag (Kuinre)
 Waag (Langweer)
 Waag (Leeuwarden)
 Waag (Leiden)
 Waag (Makkum)
 Waag (Medemblik)
 Waag (Montfoort)
 Boterwaag (Nijmegen)
 Waag (Oldeboorn)
 Waag (Oudewater) - ook bekend als de Heksenwaag
 Waag (Paramaribo)
 Waag (Schiedam)
 Waag (Schoonhoven)
 Waag (Sneek)
 Waag (Wageningen)
 Raadhuis van Winkel - ook wel het Regthuis of de Waag
 Waag (Workum)
 Waag (Sloten)

Overige
 De Waag (tijdschrift)
 De Waag en de kraan aan het Spaarne te Haarlem, schilderij
 Váh, de langste rivier van Slowakije, ook wel gespeld als 'Vág' of 'Waag'
 Einar Fróvin Waag (1894-1989), Faeröers ondernemer en sociaaldemocratisch politicus
 Hanna Waag (1905-1995), Duitse actrice

Zie ook 
 De Waag (doorverwijspagina)